Лубара Диксон «Дики» Симпкинс (; родился 6 апреля 1972 года, Вашингтон, Округ Колумбия) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера в НБА 
Играл на позиции тяжёлого форварда и центрового. Учился в Колледже Провиденса, где выступал за баскетбольную команду «Провиденс Фриарс». В 1994 году был выбран на драфте НБА под 21-м номером командой «Чикаго Буллз». Позже выступал за команды «Голден Стэйт Уорриорз», «Атланта Хокс», «Рокфорд Лайтнинг» (КБА) и «Дакота Уизардс» (КБА). Всего в НБА провёл 7 неполных сезонов. В сезонах 1995/1996, 1996/1997 и 1997/1998 годов Симпкинс становился чемпионом НБА в составе «Буллз». Всего за карьеру в НБА сыграл 327 игр, в которых набрал 1388 очков (в среднем 4,2 за игру), сделал 1187 подборов, 305 передач, 91 перехват и 60 блок-шотов.

Симпкинс подписал контракт с командой «Чикаго Буллз» в 1994 году, когда в ней блистали Майкл Джордан, Скотти Пиппен и Деннис Родман. В первые сезоны своей карьеры в «Буллз» он получал слишком мало игровой практики, хотя регулярно выходил на площадку, набрав за первые три сезона всего 513 очков в 167 играх, а в плей-офф вообще не сыграв ни одного матча, потому что отлично проявляли себя на паркете другие высокие игроки, Люк Лонгли, Билл Веннингтон, Тони Кукоч и тот же Родман. В конце концов ему это надоело, и он решил попробовать свои силы в другой команде, в результате чего его обменяли в «Голден Стэйт Уорриорз» на Скотта Баррелла.

Впоследствии «Уорриорз» отказались от него, тогда руководство «Буллз» решило дать ему ещё один шанс. В результате чего некоторые его показатели улучшились, а 24 апреля 1998 года он впервые вышел на площадку в играх плей-офф, сыграв в итоге в 13-и матчах и набрав 16 очков. Симпкинс был одним из немногих опытных игроков, кто остался в «Буллз» после локаута, состоявшегося перед началом сезона 1998/1999 годов, к тому же после ухода Джордана, Пиппена, Родмана и Лонгли он стал полноправным игроком стартовой пятёрки, набирая течение сезона в среднем за игру по 9,1 очка, 1,3 передачи и 6,8 подбора.

После подписания в 2000 году контракта с Брэдом Миллером «Буллз» отказались от Симпкинса, после чего он уехал играть за рубеж. Через год он вернулся в НБА, заключив контракт с клубом «Атланта Хокс», хотя вряд ли это можно назвать возвращением, так как сыграл он только в одной игре, да и то всего три минуты. Позднее он выступал в Континентальной баскетбольной ассоциации (КБА) за команды «Рокфорд Лайтнинг» (2001—2002) и «Дакота Уизардс» (2004—2005).

Зарубежная карьера 
Завершив свои выступления в НБА, Симпкинс переехал в Европу, где сначала выступал два сезона в Греции за команды «Македоникос» и «Марусси», а затем по году в России и Литве — за «УНИКС» и «Летувос Ритас» соответственно. В 2002 году он заключил контракт с пуэрто-риканским клубом «Криоллос де Кагуас», а через два года вернулся и выступал уже за другой клуб из этой страны «Леонес де Понсе», став в его составе чемпионом Baloncesto Superior Nacional (BSN). Затем Дики отыграл половину сезона в Испании за «Плюс Пуйоль Лерида». В 2005 году уже опытный путешественник переехал в Филиппины, где недолго выступал за команду «Аласка Акес». После этого Симпкинс переехал в Ливан, где полгода играл за клуб «Блю Старз Бейрут», после чего уехал в Германию, где завершил свою спортивную карьеру, выступая за «Брозе Бамберг».

Последующая деятельность 
После завершения профессиональной карьеры игрока Симпкинс работал в колледже баскетбольным аналитиком ESPN. Он является основателем компании по развитию баскетбола Next Level Performance Inc. (NLP) и государственным диктором. В настоящее время Симпкинс является скаутом команды «Шарлотт Бобкэтс».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты США
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки БК «Македоникос»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Рокфорд Лайтнинг»
Игроки БК «Марусси»
Игроки БК УНИКС
Игроки БК «Ритас»
Игроки БК «Лерида»
Игроки БК «Брозе»